Grafhorst (Nederland), een stad bij Kampen
 Grafhorst (Duitsland), een gemeente in Nedersaksen